Fusillé à l'aube est un titre d'œuvre qui peut se référer à :

 un film : Fusillé à l'aube de André Haguet, sorti en 1950 ;
 le deuxième épisode de la  de la série Inspecteur Barnaby.